Gyeltshab (auch: Gyaltshab, Gyaltsab, Gyaltsap; tib.: rgyal tshab) ist ein tibetischer Titel für einen Regenten. Bekannte Gyeltshabs sind:

 Gyeltshab Je, Ehrentitel des 2. Ganden Thripa (1364–1432)
 Gyeltshab Rinpoche, u. a. Titel des 5. Radreng Rinpoche (1912/1919–1947)
 Shechen Gyeltshab, Titel einer Trülku-Linie der Shechen-Tradition
 Tshurphu Gyeltshab, Trülku-Linie der Karma-Kagyü-Tradition im Kloster Tshurphu  
 
Tibetischer Personenname